Slalom gigant mężczyzn na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 23 lutego 1996 roku, na trasie Fuente del Tesoro. Tytułu sprzed trzech lat nie obronił Kjetil André Aamodt z Norwegii, który tym razem zajął jedenaste miejsce. Nowym mistrzem świata został Włoch Alberto Tomba, drugie miejsce zajął Urs Kälin ze Szwajcarii, a brązowy medal zdobył jego rodak - Michael von Grünigen.

Do startu w zawodach zgłoszono 103 zawodników, z których wystartowało 100, a 54 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996